Діллінджер — прізвище

Люди 
 Джон Діллінджер (1903—1934) — американський гангстер 1930-х років.
 Діллінджер (1953) — регі музикант (Lester Bullock) з Ямайки.
 Ед Діллінджер — персонаж американського науково-фантастичного фільму «Трон» Стівена Лісбергера, який вийшов у 1982 році.

Кінофільми 
  : «Діллінджер» — чорний гангстерський фільм режисера Макса Носсека.
  :  — американський телефільм 1960 року.
  :  — гангстерський фільм режисера .
  :  — американський телефільм 1991 року.
  : «Джонні Д.» (, буквально «Вороги народу») — американський біографічний драматичний фільм режисера Майкла Манна, який є адаптацією науково-популярної книги Брайана Берроу «Вороги суспільства: велика хвиля злочинності Америки та народження ФБР, 1933–34».

Див. також 
  : «Діллінджер мертвий» — драматичний фільм італійського режисера Марко Феррері 1969 року.
  :  — романтична кінодрама режисера  про Джона Діллінджера.

Інше 
  —  № 81 (помер у 2004 році). Він на змаганнях з родео виграв титул чемпіона світу в 2000 та 2001 роках.
  — металургійний завод (гута) у місті Діллінген німецької землі Саар.